Alto Carabaque ou Nagorno-Karabakh — região do sul do Cáucaso também chamada Artsaque
 Artsaque (província histórica) — província do Reino da Arménia
 Reino de Artsaque — reino medieval da Armênia da Antiguidade
 Artsaque ou República de Artsaque — Estado não reconhecido do Cáucaso denominada República do Nagorno-Karabakh até 2017
 Tigranocerta de Artsaque — antiga cidade armênia em ruínas do período helenístico

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos